Coves de Lascaux, sistema de coves del departament francès de Dordonya
 Lascaux  o Las Caums, municipi del departament de Corresa (França).